2281 Бієла (2281 Biela) — астероїд головного поясу, відкритий 26 жовтня 1971 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,661.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (2201-2300)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1971
Головний пояс астероїдів